Chinese Volleyball League 1998-1999 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 1998-1999 – torneo di pallavolo maschile